Zielstorff ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Zielstorff (1935–2015), deutsche Schauspielerin
 Willy Zielstorff (1866–1938), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer